Ловцкий — еврейская фамилия; имеет женскую форму Ловцкая.

 Ловцкий, Герман Леопольдович (1871—1957) — композитор, музыкальный критик, мемуарист.
 Ловцкий, Моисей Леопольдович (1881—1940) — русский и польский шахматист.
 Ловцкий, Яков Абрамович (1870—1961) — русский и советский врач-терапевт, эндокринолог и учёный-медик.

 Ловцкая, Фаня Исааковна (1873—1965) — немецкий и швейцарский психоаналитик.